Comitatul Texas, conform originalului din limba engleză, Texas County, este numele a două comitate din două state a Statelor Unite ale Americii.

Comitate 
 Comitatul Texas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Texas, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Texas (dezambiguizare)